Valverde (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
Valverde (Pavia), een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia
Valverde (Sicilië), een gemeente in de Italiaanse provincie Catania
Valverde (Fundão), een plaats in de Portugese gemeente Fundão
Valverde (Viseu), een plaats in de Portugese gemeente Tondela
Valverde (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Valverde (Mogadouro)
Valverde (Aguiar da Beira)
Valverde (Mirandela)
Valverde (Alfândega da Fé)

Spanje:
Valverde (Spanje), een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife
Valverde de Júcar, een gemeente in de provincie Cuenca
Valverde de Leganés, een gemeente in de provincie Badajoz
Valverde de Mérida, een gemeente in de provincie Badajoz
Valverde de la Virgen, een gemeente in de provincie León
Valverde del Camino, een gemeente in de provincie Huelva
Valverde del Fresno, een gemeente in de provincie Cáceres

Personen
Alejandro Valverde, een Spaanse wielrenner
Ernesto Valverde, een Spaanse voetbalcoach
Federico Valverde, een Uruguayaans voetballer